Кубок Кремля в женском одиночном разряде в 2008 году проводится в 13-й раз. 28 участниц основной сетки соревнования в 12-й раз разыграли титул в рамках 1-й категории тура WTA. Состав этой части приза была сформирована в три этапа: первая 21 теннисистка была отобрана по рейтингу, ещё по три — по выбору организаторов, а ещё четыре — по результатам дополнительного отборочного турнира.

Общая информация 
Список участниц турнира возглавила Елена Янкович (№ 2 в мире в тот период). Сербка не без труда добралась до финала, где в двух сетах переиграла седьмую сеянную: Веру Звонарёву. Сильнейшие несеянные участницы турнира проиграли в четвертьфиналах. Прошлогодняя чемпионка — Елена Дементьева — защищала свой титул, но уступила в полуфинале.

Посев 
Четверо самых высокосеянных теннисисток начинают турнир со второго раунда.

  'Елена Янкович (Титул)
  Динара Сафина (Полуфинал)
  Елена Дементьева (Полуфинал)
  Ана Иванович (Второй раунд)

<li>  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
<li>  Винус Уильямс (Первый раунд)
<li>  Вера Звонарёва (Финал)
<li>  Анна Чакветадзе (Первый раунд)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2008